Lista najczęściej odwiedzanych muzeów sztuki (2017) – lista przedstawiająca najliczniej odwiedzane muzea sztuki na świecie w 2017 roku, zgodnie z brytyjską publikacją „The Art Newspaper”, badaniem analizującym liczby zwiedzających (Review Visitor Figures Survey, kwiecień 2018 r.), katalogiem muzeów (Museum Index) międzynarodowego stowarzyszenia Themed Entertainment Association (TEA) oraz firmą inżynieryjną (AECOM). Lista zawiera wyłącznie te placówki, które zostały uwzględnione we wspomnianych źródłach. Zestaw grupuje wyróżniające się muzea, w których prezentowanie sztuki jest podstawowym celem wystaw.

Lista

Uwagi

Przypisy 

Najczęściej odwiedzane muzea sztuki